Tandberg er et efternavn og navnet på adskillige virksomheder, der henviser til blandt andre:

Personer 

 Guldbrand Tandberg (1851-) – norsk landbrugsdirektør
 Jens Frølich Tandberg (1852-1922) – norsk biskop
 Jørgen Johan Tandberg (1816-1884) – norsk biskop
 Olle Tandberg (1918-1996) – svensk sværvægtsbokser
 Vebjørn Otto Tandberg (1904-1978 - norsk iværksætter
 Bernhard Tandberg (1856-1913) - norsk politiker & bonde
 Gudbrand Bernhardsen Tandberg (1903-1949) - norsk politiker
 Carl Frederick Tandberg (1910-1988) - norsk/amerikansk musiker

Virksomheder 
 Tandbergs Radiofabrik – norsk producent af elektronisk udstyr